Alexander Ludwig – attore, cantante e modello canadese
 Alexander Ludwig –  calciatore tedesco di ruolo centrocampista nato nel 1984
 Alexander Ludwig – calciatore danese di ruolo difensore nato nel 1993